Ene steht für:

 Río Ene, Fluss in Peru

Ene ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Ene (1928–2011), auch Ene I, rumänischer Fußballspieler
 Ana Ene (1944–2022), rumänische Fechterin; siehe Ana Pascu
 Cristina Ene (* 1995), rumänische Tennisspielerin
 
 Marius Ene (* 1972), rumänischer Biathlet
 Roxana Ene (* 1995), rumänische Sprinterin

ENE steht als Abkürzung für:
 Eastnortheast, siehe Himmelsrichtung #Systematik der Benennung
 Empresa Nacional de Electricidade, Stromversorger in Angola
 Englische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Flughafen H. Hasan Aroeboesman (IATA-Code), auf Flores, Indonesien

Abkürzung